Брабам BT56 е болид от Формула 1, с който отбора на Брабам участва през сезон 1987. Дизайнери са Джон Балдуин и Серхио Ринланд, а БМВ захранват болидите на тима с турбодвигателите M12. Пилоти са Рикардо Патрезе и Андреа де Чезарис. В последното състезание в Австралия Патрезе замени в Уилямс, Найджъл Менсъл като мястото на италианеца в Брабам бе зает от шампиона във Формула 3000 Стефано Модена.

След разочороващ сезон 1986 с предсесора BT55, отбора се върна към по-стандартнен дизайн за 1987. Дългогодишния дизайн на Брабам, Гордън Мъри напусна тима в посока Макларън, правейки BT56 първия болид който не е направен от Мъри откакто Ралф Белами конструира Брабам BT37.

Патрезе завърши в шест състезания, докато де Чезарис завърши само в Белгия и Австралия, което показва че BT56 не е толкова надеждна. Брабам завърши сезона на осма позиция с 10 точки. Самия отбор пропуска следващия сезон, като се връщат през 1989 с болида Брабам BT58 задвижван с V8 двигатели на Джъд.

Класиране във Формула 1

Източници 
Брабам BT56 в statsf1.com

Болиди от Формула 1
Британски автомобили